Termenul „St. George” poate însemna:

Denumiri geografice 
St. George Island

Australia 
 St George, New South Wales, o regiune a orașului Sydney 
 St George, Queensland
 St. Georges, South Australia, Adelaide

Antigua și Barbuda 
Parohia Saint George, Antigua și Barbuda

Barbados 
Saint George, Barbados

Belgia 
Saint-Georges-sur-Meuse
Biserica Memorială St George, Ypres

Bermuda 
 St. George's, Bermuda, UNESCO 
 Parohia St. George, Bermuda

Canada 
 St. George (TTC), o stație în Toronto, Ontario 
 St George, parte a Universității din Toronto, în Ontario 
 St. George, New Brunswick
 St. George's, Newfoundland and Labrador
 St. George, Ontario, sat lângă Brantford
 St. George's, Quebec, în Portage-du-Fort, Quebec
 Saint-Georges, Quebec, în Beauce-Sartigan, Quebec

Dominica 
 Parohia Saint George, Dominica

Germania 
 St. Georg, Hamburg, un cartier din Hamburg
 St. Georgen im Schwarzwald

Grenada 
St. George's, capitala Grenadei
Parohia Saint George, Grenada

India 
 Fortul St. George (India), în Madras

Liban 
Golful Saint George, Beirut

Malta 
Bazilica St George, în Victoria, Gozo

Palestina 
Mânăstirea St George, în Waldi Qilt, West Bank

România 
Sfântu Gheorghe, municipiu în județul Covasna
Sfântu Gheorghe, sat din Delta Dunării

Regatul Unit 
St George, Bristol
St. George, Conwy
St George's, Hanover Square
St. Georges, North Somerset
St George's, Preston, un punct electoral în Preston, Lancashire
St. Georges, Telford
St George's, University of London, un colegiu medical din Londra
Canalul St George, canal care leagă Marea Irlandei de Atlantic
St George's, o stație de metrou în Glasgow, Scoția
Saint George's Hill, pod

SUA 
St. George, Alaska
St. George's Hundred, Delaware, teritoriu neîncorporat din comitatul New Castle County
St. George, Florida
Saint George, Georgia
St. George, Kansas
St. George, Maine
St. George Township, Benton County, Minnesota
St. George, Missouri
St. George, Staten Island, 
St. George, South Carolina
St. George, Utah
St. George, Vermont
 Saint George Historic District, Saint Croix, insulă virgină

Alte locuri 
 Saint-George, Elveția
 Canalul Saint George's, Papua Noua Guinee

Vezi și 
 Gheorghe
 Sfântul Gheorghe
 St. George Island